11 апреля 2001 года футбольные сборные Австралии и Американского Самоа  играли матч квалификации на чемпионат мира 2002 года.  Матч был сыгран на «» в австралийском Кофс-Харборе. Австралия установила мировой рекорд по наикрупнейшей победе в международном футбольном матче, выиграв со счётом 31:0. Австралиец Арчи Томпсон, забивший 13 голов, также побил рекорд по количеству голов, забитых одним игроком в международном матче..

Результат матча привёл к активным дискуссиям о форматах квалификационных турниров. Тренер сборной Австралии Фрэнк Фарина и Арчи Томпсон говорили, что формат турнира не должен допускать подобного рода матчей. Эти разговоры привели к созданию предварительного турнира в  на чемпионат мира 2006 года. Неравный уровень соперников привел к переходу Австралии из ОФК в АФК в 2006.

Ход матча

Детали матча

Примечания

Ссылки
Официальный отчёт на сайте ФИФА 
Чемпионат мира 2002 года на сайте ФИФА 
 

Чемпионат мира по футболу 2002
2001
2001